Гевхерхан — женское турецкое имя.

Гевхерхан-султан 
 Гевхерхан-султан (до 1460 — после 1477) — дочь османского султана Мехмеда II и Гюльбахар-хатун.
 Гевхермюлук-султан (1468 — 1550) — дочь османского султана Баязида II и Бюльбюль-хатун.
 Гевхермюлук-султан (1473 — 1505) — дочь Джем-султана.
 Гевхерхан-султан (1544 — 1622) — дочь османского султана Селима II от его жены Нурбану-султан.
 Гевхерхан-султан (1608 — 1660) — дочь османского султана Ахмеда I от его супруги Кёсем-султан. 
 Гевхерхан-султан (1430 — ок. 1647) — дочь османского султана Мурада IV.
 Гевхерхан-султан (ок. 1642 — 1694) — дочь османского султана Ибрагима I и Турхан-султан.

Примечания